Kubelík bzw. Kubelik ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kubelík (* 1980), deutsche Künstlerin und Gestalterin
 Eduard Kubelík (* 2002), tschechischer Leichtathlet
 Jan Kubelík (1880–1940), tschechischer Violinist
 Rafael Kubelík (1914–1996), Schweizer Dirigent und Komponist tschechischer Abstammung

Siehe auch:
 Kubalík